EHF Liga Mistrzów 2008/2009 – 49. edycja Ligi Mistrzów w piłce ręcznej mężczyzn. W rozgrywkach wzięło udział 40 zespołów: 16 drużyn grało w kwalifikacjach o rozstawienie w grupach. W fazie zasadniczej uczestniczyły 32 drużyny, podzielone na 8 grup po 4 zespoły. Tytułu bronił hiszpański BM Ciudad Real.
W tym sezonie Polskę reprezentowała Wisła Płock S.A.
Ligę mistrzów wygrała drużyna BM Ciudad Real, a królem strzelców został Filip Jícha, zdobywając 99 bramek.

Uczestnicy 
  A1 Bregenz
  HC Bosna Sarajewo
  HC Croatia Osiguranje-Zagreb
  FCK Håndbold A/S
  GOG Svendborg TGI
  BM Ciudad Real
  FC Barcelona Borges
  Portland San Antonio
  Reale Ademar
  Chambéry Savoie HB
  Montpellier HB
  HSV Hamburg
  Rhein-Neckar Löwen
  THW Kiel
  SG Flensburg-Handewitt
  A.S.E. Doukas
  MKB Veszprém KC
  Pick Szeged
  Haukar Hafnarfjördur
  HC Granitas-Karys
  HC Metalurg
  Drammen HK
  Wisła Płock S.A
  Steaua MFA Bukareszt
  Czechowskije Miedwiedi
  Celje Pivovarna Laško
  RK Cimos Koper
  Hammarby HB
  RK Crvena Zvezda Belgrad
  ZMC Amicitia Zurych
  1. FC Tatran Prešov
  ZTR Zaporoże

I Faza

Grupa A 
  Chambéry Savoie HB
  Hammarby HB
  HC Granitas-Karys
  Celje Pivovarna Laško

1 kolejka 
4 października 2008

5 października 2008

2 kolejka 
11 października 2008

3 kolejka 
16 października 2008

19 października 2008

4 kolejka 
8 listopada 2008

9 listopada 2008

5 kolejka 
13 listopada 2008

16 listopada 2008

6 kolejka 
22 listopada 2008

Tabela

Grupa B 
  HC Bosna Sarajewo
  BM Ciudad Real
  GOG Svendborg TGI
  A.S.E. Doukas

1 kolejka 
4 października 2008

5 października 2008

2 kolejka 
12 października 2008

3 kolejka 
18 października 2008

19 października 2008

4 kolejka 
8 listopada 2008

9 listopada 2008

5 kolejka 
16 listopada 2008

6 kolejka 
23 listopada 2008

Tabela

Grupa C 
  THW Kiel
  FC Barcelona Borges
  Drammen HK
  HC Metalurg

1 kolejka 
2 października 2008

5 października 2008

2 kolejka 
8 października 2008

12 października 2008

3 kolejka 
18 października 2008

19 października 2008

4 kolejka 
5 listopada 2008

8 listopada 2008

5 kolejka 
13 listopada 2008

16 listopada 2008

6 kolejka 
23 listopada 2008

Tabela

Grupa D 
  1. FC Tatran Prešov
  RK Crvena Zvezda Belgrad
  FCK Håndbold A/S
  HSV Hamburg

1 kolejka 
2 października 2008

5 października 2008

2 kolejka 
11 października 2008

3 kolejka 
15 października 2008

18 października 2008

4 kolejka 
5 listopada 2008

9 listopada 2008

5 kolejka 
15 listopada 2008

16 listopada 2008

6 kolejka 
22 listopada 2008

23 listopada 2008

Tabela

Grupa E 
  Czechowskije Miedwiedi
  Portland San Antonio
  Steaua MF Bukareszt
  RK Cimos Koper

1 kolejka 
2 października 2008

4 października 2008

2 kolejka 
9 października 2008

12 października 2008

3 kolejka 
18 października 2008

19 października 2008

4 kolejka 
8 listopada 2008

5 kolejka 
15 listopada 2008

16 listopada 2008

6 kolejka 
22 listopada 2008

23 listopada 2008

Tabela

Grupa F 
  SG Flensburg-Handewitt
  MKB Veszprém KC
  Haukar Hafnarfjördur
  ZTR Zaporoże

1 kolejka 
5 października 2008

2 kolejka 
9 października 2008

11 października 2008

3 kolejka 
16 października 2008

19 października 2008

4 kolejka 
8 listopada 2008

5 kolejka 
15 listopada 2008

16 listopada 2008

6 kolejka 
22 listopada 2008

Tabela

Grupa G 
  ZMC Amicitia Zurych
  Reale Ademar Leon
  Montpellier HB
  A1 Bregenz

1 kolejka 
5 października 2008
{| cellspacing=0 width=100% style=background:#ffffff
|-
|width=22% align=right|Reale Ademar 
|align=center width=22%|25-21
|width=22%| Montpellier HB
|-
|width=22% align=right|ZMC Amicitia Zurych 
|align=center width=22%|35-25|width=22%| A1 Bregenz
|}

 2 kolejka 
11 października 2008

12 października 2008

 3 kolejka 
18 października 2008

19 października 2008

 4 kolejka 
9 listopada 2008

 5 kolejka 
15 listopada 2008

16 listopada 2008

 6 kolejka 
23 listopada 2008

 Tabela 

 Grupa H 
  Wisła Płock S.A.
  Rhein-Neckar Löwen
  HC Croatia Osiguranje-Zagrzeb
  Pick Szeged

 1 kolejka 
4 października 2008

5 października 2008

 2 kolejka 
12 października 2008

 3 kolejka 
16 października 2008

15 października 2008

 4 kolejka 
8 listopada 2008

9 listopada 2008

 5 kolejka 
13 listopada 2008

15 listopada 2008

 6 kolejka 
20 listopada 2008

22 listopada 2008

 Tabela 

 II Faza 
 Grupa A 

 1 kolejka 
11 lutego 2009

14 lutego 2009

 2 kolejka 
18 lutego 2009

21 lutego 2009

 3 kolejka 
26 lutego 2009

1 marca 2009

 4 kolejka 
4 marca 2009

7 marca 2009

 Tabela 

 Grupa B 
 1 kolejka 
14 lutego 2009

 2 kolejka 
18 lutego 2009

21 lutego 2009

 3 kolejka 
26 lutego 2009

28 lutego 2009

 4 kolejka 
7 marca 2009

8 marca 2009

 Tabela 

 Grupa C 
 1 kolejka 
15 lutego 2009

 2 kolejka 
22 lutego 2009

 3 kolejka 
28 lutego 2009

1 marca 2009

 4 kolejka 
7 marca 2009

8 marca 2009

 Tabela 

 Grupa D 
 1 kolejka 
14 lutego 2009

15 lutego 2009

 2 kolejka 
22 lutego 2009

 3 kolejka 
25 lutego 2009

1 marca 2009

 4 kolejka 
7 marca 2009

8 marca 2009

 Tabela 

 Faza pucharowa 
 Ćwierćfinały 

 Pierwsze mecze 
25 marca-29 2009

 Rewanżowe mecze 
3 kwietnia-5 2009stan meczu 59-55; awans THW Kielstan meczu 58-56; awans BM Ciudad Realstan meczu 57-56; awans HSV Hamburgstan meczu 67-61; awans Rhein-Neckar Löwen

 Półfinały 
 Pierwsze mecze 
25 kwietnia 2009

26 kwietnia 2009

 Rewanżowe mecze 
30 kwietnia 2009

stan meczu 54:67; awans THW Kiel

2 maja 2009

stan meczu 63:60; awans BM Ciudad Real

 Finał 
Pierwszy mecz:

24 maja 2009

Rewanż:

31 maja 2009Stan bramek 67-66 dla Ciudad Real.''Drużyna BM CIUDAD REAL obroniła puchar Ligi Mistrzów EHF wywalczony w poprzednim sezonie. Statystyki 
 Najlepsi strzelcy Królem strzelców został Filip Jícha z THW Kiel – 99 bramek.'''

Zobacz też 
 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych
 EHF Liga Mistrzów 2007/2008

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny serwis Ligi Mistrzów

Przypisy 

2008 w piłce ręcznej
2009 w piłce ręcznej
Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych
2008 w Europie
2009 w Europie